Ricoh Open 2017 (kobiety)
 Ricoh Open 2017 (mężczyźni)